Euphorbia wilsonii puede hacer referencia a:
 Euphorbia wilsonii V.Vlk, nom. illeg., sinónimo de Euphorbia charleswilsoniana.
 Euphorbia wilsonii (Millsp.) Correll, sinónimo de Euphorbia lecheoides.